Bulawa (russisch, ukrainisch für Pusikan) bezeichnet: 
 historisch ein Insignium des Zarentums 
 historisch einen Kommandostab der Saporoger Kosaken
 ein Staatsinsignium der Ukraine, siehe auch Zepter
 eine russische Interkontinentalrakete, siehe Bulawa (Rakete)